Donald Guthrie est un nom pouvant désigner:

Donald Guthrie (1840-1915), homme politique canadien en Ontario
 (1880-1958), chirurgien et médecin américain
Donald Guthrie (1916-1992), théologien britannique du Nouveau Testament

Voir aussi

Guthrie, Donald